Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K90/15 km) 

Weltmeister 1995: 

Datum: 22. Februar – Springen / 23. Februar 1997 – Lauf

Teilnehmer: 62 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) – World Ski Championships – Men's Gundersen K90/15 km – February 23, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 4. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim – Nordic World Ski Championships 1997 – Official Results – NOC Jumping K90 Saturday 22th February; FIS
 VM på ski '97 Trondheim – Nordic World Ski Championships 1997 – Official Results Nordic Combined – Sunday 23th February; FIS
 Nordic Combined Individual World Championship Trondheim (NOR) – Saturday 22.02 K90 auf todor66.com, abgerufen am 4. August 2020

Team (Normalschanze K90/4 × 5 km) 

Weltmeister 1995:  (Masashi Abe, Tsugiharu Ogiwara, Kenji Ogiwara, Takanori Kōno)

Datum: 26. Februar 1997

Quellen 
 Trondheim (NOR) – World Ski Championships – Men's Team K90/4x5 km – February 26, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 4. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim – Nordic World Ski Championships 1997 – Official Results NOC Team Competition – Wednesday 26th February; FIS
 Nordic Combined Team World Championship Trondheim (NOR) – Sunday 23.02 (Sic!) K90 auf todor66.com, abgerufen am 4. August 2020

Team Normalschanze K90 

Datum: 26. Februar 1997

Team 4 × 5 km Staffel 

Weltmeister 1995:  (Masashi Abe, Tsugiharu Ogiwara, Kenji Ogiwara, Takanori Kōno)

Datum: 26. Februar 1997

Zum ersten Mal bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften fanden beide Disziplinen an einem Tag statt.

Nordische Kombination Manner
Manner 1997